Canal del Congreso puede referirse a:

 Canal del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos
 Canal Congreso de la República de Colombia
 Congreso Televisión, nombre actual del Canal del Congreso de la República del Perú